Okrąglak – dom towarowy w Poznaniu
 okrąglak – rodzaj kłody drewnianej
 Hala Okrąglak – hala widowiskowo-sportowa w Opolu
 Hala Urania w Olsztynie – hala widowiskowo-sportowa w Olsztynie
 Okrąglak – kościół w Gdańsku na Przymorzu
 Okrąglak – hala targowa na placu Nowym w Krakowie